

Codici 
 job – codice ISO 639-3 della lingua joba

Geografia
Job – comune del Puy-de-Dôme (Francia)
Job – fiume dell'Alta Garonna (Francia)
Job – località del Kentucky (Stati Uniti d'America)
Job – località della Virginia Occidentale (Stati Uniti d'America)

Informatica 
Job – unità di lavoro, in riferimento a compiti di vario tipo

Persone 
 Brian Job – ex nuotatore statunitense, specializzato nella rana
 Enrico Job – scenografo e costumista italiano
 Joseph-Désiré Job – calciatore camerunese
 Ricardo Job – calciatore angolano
 Thomas Job – calciatore camerunese

Altri progetti